Merlin, fils de Corwin d'Ambre, est le personnage principal de la seconde partie du cycle des Princes d'Ambre, de Roger Zelazny. Par son père, il est membre de la noblesse d'Ambre (il est duc de Kolvir), et par sa mère Dara il est également prince des Cours du Chaos. C'est un personnage naïf au grand cœur, au comportement prévisible, souvent inconscient de la dangerosité de ses actes et qui a du mal à faire confiance à ses amis proches. Il est métamorphe comme tous les êtres du Chaos et c'est aussi un magicien hors pair doublé d'un féru d'informatique, ce qui lui permettra de concevoir et de réaliser la Roue Spectrale, sorte d'ordinateur quantique basé, selon ses dires, sur des principes d'Evrett et Wheeler». Il est initié à la fois au Logrus et à la Marelle et possède, comme bracelet, un lacet étrangleur intelligent, Frakir.

Liens externes   
  
   
 

Personnage du cycle des Princes d'Ambre
Duc ou duchesse de fiction
Prince de fiction
Magicien ou sorcier de fiction